El apellido italiano Girolami corresponde a varias personalidades:

 Ennio Girolami, conocido también como Enio o con el nombre artístico de Thomas Moore (1935-2013), actor italiano.
 Enzo Girolami Castellari, más conocido como Enzo G. Castellari (1938), actor, guionista y director de cine italiano.
 Franco Girolami (1992), piloto argentino de automovilismo de velocidad.
 Marino Girolami (1914–1994), director, guionista y productor cinematográfico de nacionalidad italiana.
 Néstor Girolami (1989), piloto argentino de automovilismo de velocidad.